Krijesta je geomorfološki oblik reljefa morskog dna. Spada u uzvisine obalnog mora kao što su pličina, greben, hrid, šiljak i izdanak ili kosa. Predstavlja uske uzdužne vrhove neke uzvisine na dnu mora.

Izvori 

Geomorfologija